Rathgen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Rathgen (1802–1880), deutscher Jurist, sächsischer Staatsminister, sachsen-weimarischer Geheimer Rat
 Bernhard Rathgen (Waffenhistoriker) (1847–1927), deutscher Artillerieoffizier und Waffenhistoriker
 Karl Rathgen (1856–1921), deutscher Nationalökonom; Gründungsrektor der Universität Hamburg
 Friedrich Rathgen (1862–1942), deutscher Chemiker und der erste Direktor des Chemischen Labors der Königlichen Museen in Berlin

Siehe auch:
 Rathjen